Franz Rosenzweig (1886-1929), een Joods-Duits theoloog en filosoof
 Jake Rosenzweig (1989), een Amerikaans autocoureur

Zie ook 
 Buber-Rosenzweig-Medaille, een Duitse onderscheiding